Leonor de Anjou (agosto de 1289 - 9 de agosto de 1341) fue la reina consorte de Federico II de Sicilia. Era un miembro de la casa capeta de Anjou por nacimiento. Era la tercera hija de Carlos II de Nápoles y María de Hungría.

Leonor se casó primero en 1299 con Felipe de Toucy, hijo de Narjot de Toucy y Lucía de Trípoli. Su matrimonio fue disuelto el 17 de enero de 1300 por el papa Bonifacio VIII porque estaban emparentados y no habían pedido dispensa al papa para casarse.

El 17 de mayo de 1302, Leonor se casó por segunda vez con Federico II de Sicilia. Su padre y su nuevo esposo se habían implicado en una guerra por el predominio en el mar Mediterráneo y especialmente Sicilia y el Mezzogiorno. El matrimonio fue parte de un esfuerzo diplomático para establecer relaciones pacíficas que llevarían a la paz de Caltabellotta (19 de agosto de 1302). 

La paz dividió el viejo reino de Sicilia en una porción isleña y otra peninsular. La isla, llamada el reino de Trinacria, pasó a Federico, quien había estado gobernándola, y el Mezzogiorno, llamado en la época reino de Sicilia, pero llamado reino de Nápoles por los estudiosos actuales, pasó a Carlos II, quien lo había estado gobernando. Así, la paz era un reconocimiento formal de un incómodo statu quo.

Leonor y Federico tuvieron nueve hijos:
Pedro II de Sicilia (1304-1342), sucesor.
Rogelio (n. 1305), murió joven
Manfredo (1306-1317), duque de Atenas y Neopatria.
Constanza, se casó el 29 de diciembre de 1331 con León IV de Armenia
Isabel (1310-1349), se casó (1328) con Esteban II de Baviera (también conocida como Isabella)
Guillermo (1312-1338), príncipe de Tarento, duque de Atenas y Neopatria.
Juan de Randazzo (1317-1348), duque de Randazzo, Atenas y Neopatria, regente de Sicilia (desde 1338).{sfn|Grierson|Travaini|1998|p=256}}
Catalina (1320-1342)
Margarita (1331-1360), se casó (1348) con Rodolfo II del Palatinado

Leonor murió el 9 de agosto de 1341 en el monasterio de San Nicolo di Arena (Catania), había estado viuda desde 1337. Fue enterrada en un monasterio franciscano en Catania.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Casa de Anjou-Sicilia
Reinas consortes de Sicilia del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en Italia
Princesas de Antioquía
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en la provincia de Catania